El término hormiguero gris puede referirse al nombre vulgar de las siguientes aves:

 hormiguero gris, el nombre común de la especie Cercomacra cinerascens, de acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología, o
 hormiguero gris, el nombre común de la especie Thamnophilus punctatus, en Honduras.